Head over Heels — третий студийный альбом американской певицы Полы Абдул выпущенный 13 июня 1995 года компанией Virgin Records.

Head over Heels вышел после четырёхлетнего перерыва. Пола Абдул эти годы сражалась с булимией Альбом считался возвращением Абдул. Но это будет последний альбом, который Пола выпустит перед её вторым перерывом в музыке. «Head over Heels» продемонстрировал новое направление и стиль музыки Абдул, однако отзывы были неоднозначными. Многие рецензенты утверждали, что он отвлекается от корней поп-музыки Абдул. Некоторые говорили, что альбом был самой творческой и захватывающей работой Абдул на сегодняшний день.

Коммерческая информация 
С коммерческой стороны Head Over Heels выступил хуже предыдущих альбомов Полы Абдул по продажам и позициям в чартах. В американском чарте Billboard 200, альбом достиг только 18-ой строчки, вскоре вылетев из чарта. Но этот альбом сумел стать её самым продаваемым альбомом за пределами США. После относительного провала альбома, Абдул покинула музыкальную сцену.

Первый сингл из Head Over Heels — «My Love is for Real» добрался только до 28 места в чарте Billboard Hot 100. Это был первый сингл Абдул, который не попал в топ-20 американского чарта. Тем не менее, песня возглавила танцевальный чарт. Второй сингл «Crazy Cool» скорее всего из-за плохой рекламной компании и неудачного видеоклипа добрался только до 58 строчки. Третий сингл в поддержку альбом «Is Never Never Gonna Give You Up» не смог попасть в чарт. Также планировалось выпустить четвёртым синглом песню «If I Were Your Girl», но планы были отменены после небольших продаж альбома и провала «Ain’t Never Gonna Give You Up».

Список композиций

Участники записи 
AllMusic

 Paula Abdul — all Vocals
 Bryan Abrams, Cha’n Andre, Robb Boldt, Robbie J. Brown, Mark Calderon, Cindy & Janie Cruse, Valerie & Worthy Davis, Bruce DeShazer, Ofra Haza, Marva King, Tanya Smith, Sandra St. Victor, Kevin Thornton, Sam Watters, Monalisa Young — Backing Vocals
 Dallas Austin — Multi-Instruments
 Charlie Barnett — Percussion
 Rocky Bryant — Keyboards, Synthesizers, Drums, Percussion
 Keith Carlock — Drums, Percussion
 Vince Denham — Tenor Sax
 Walt Fowler, Ralph Rickert, Dan Savant — Trumpet
 Ronnie Garrett, Tracy Wormworth — Bass
 Grant Geissman — Banjo
 Lili Haydn — Violin
 Howard Hersh, Peter Lord Moreland, John Andrew Shreiner, V. Jeffrey Smith — Keyboards
 Eric Jorgenson — Trombone
 Shaun LaBelle — Electric Bass Guitar, Synthesizer(s)
 John Leftwich — Horns
 Oliver Leiber — Keyboards, Synthesizers, Guitars, Electric Sitar, Drums, Percussion
 Iki Levy — Percussion
 Keith Lewis — Percussion & Various Programming
 Karl Messerschmidt — Tuba
 Tim Miner — Electric Bass, Keyboards, Backing Vocals
 Michael Patterson — Synthesizers
 Paul Peterson — Electric Piano
 Harihar Rao — Sitar, Tamboura
 John Shanks, Andy Timmons, Bill Wiseman — Guitars
 Rick Sheppard — Synthesizers, Samples
 Daryl Simmons — Keyboards, Programming, Drums, Percussion, Backing Vocals
 Ralph Stacey — Electric & Bass Guitars
 Gerri Sutyak — Cello
 Albert Wing — Tenor & Alto Sax, Clarinet

Примечания 

Альбомы Полы Абдул
Альбомы США
Альбомы 1995 года